{| class="infobox" style="font-size: 95%; width:25.5em;"
! colspan="2"  style="font-size: medium;" | 
|- 
! colspan="2" style="font-size: medium;" |  Прва Београдска лига
|-
! colspan="2" style="text-align: center; background:#fff; border-top:solid 1px #ccd2d9; border-bottom:solid 1px #ccd2d9;" | 
|-
| Држава ||  СФРЈ
|-
| Сезона || 1971/72. 
|-
| Спорт ||  фудбал
|-
| Виши ранг || Београдска зона 
|-
| Ранг   || Прва Београдска лига
|-
| Нижи ранг || Друга Београдска лига
|-
| Сезона почела || 29. августа 1971. године
|-
| Сезона завршена || 27. јунa 1972. године
|-
| Број тимова || 16
|-
| Првак || Железник, Београд 

|-
|colspan="2"|Сезоне
|-
|colspan="2"|

|}Прва Београдска лига у сезони 1971/72. бројала је 16 клубова. Виши степен такмичења је Београдска зона, а нижа Друга Београдска лига.

Победник трке за најбоље оцењеног фудбалера Београдске зоне према оценама извештача „СПОРТА“ је Милосав Раденовић — Грба из Железника, Београд 

Четири пута међу најбољима била су четири фудбалера, три пута двадесет фудбалера, 
по два пута четрдесет фудбалера, а по једанпут чак седамдесетдва фудбалера.
Укупно 155 фудбалера „гостовало” је 330 пута у „А” тимовима недеље.
 
 Клубови 
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width:133%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"  	
| bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" |1. ДорћолБеоград	
	
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|2. ТелеоптикЗемун 	
    	
 	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|3. БСКБеоград 	
 
 	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|4. СинђелићБеоград	
	
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|5. ЖелезникБеоград

	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" |6. ИМТНови Београд 	
   

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" |7. КнежевацКнежевац 
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|8. ГрафичарБеоград	

|-	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|9. БеоградБеоград	
 	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|10. ПолетБеоград
	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|11. ЈединствоСурчин

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|12. ХајдукБеоград 	
	
 
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|13. ПалилулацКрњача 	
	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|14. БСКБатајница	
	
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|15. ТурбинаВреоци

 
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|16. Жарково'Београд 	
	

|}

{|	
| valign="top"|

 Тим кола 

 Колико пута су клубови дали играче за „А” и „Б” тим кола 
{|
|-
|valign="top"|

  Најбољи фудбалер Прве Београдске лиге 
	Четири пута међу најбољима била су четири фудбалера, три пута двадесет фудбалера, 
по два пута четрдесет фудбалера, а по једанпут чак седамдесетдва фудбалера.Укупно 155 фудбалера „гостовало” је 330 пута у „А” тимовима недеље.''

Табела

Референце

Спољашње везе 
	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији	

Врати се на врх

Фудбалске лиге у Србији
Прва Београдска лига у фудбалу
Фудбал у 1971.
Фудбал у 1972.